Тервел Ивайлов Длагнев (, 19 ноября 1985) — американский борец вольного стиля, бронзовый призёр Олимпийских игр, призёр чемпионатов мира и панамериканский чемпион; по национальности — болгарин.

Биография 
Родился в 1985 году в Софии (Болгария). В 1989 году вместе с родителями эмигрировал в США. 

В 2008 году завоевал бронзовую медаль чемпионата США. В 2009 году на чемпионате США стал обладателем серебряной медали, а также завоевал бронзовую медаль чемпионата мира. В 2010 году вновь стал серебряным призёром чемпионата США, но при этом выиграл Кубок мира и стал панамериканским чемпионом. В 2011 году стал чемпионом США и обладателем золотой медали Панамериканских игр, а также завоевал бронзовые медали престижных международных турниров — мемориала Ивана Ярыгина в Красноярске, и мемориала Александра Медведя в Минске. 

В 2012 году вновь выиграл Кубок мира и стал панамериканским чемпионом, но на Олимпийских играх в Лондоне оказался лишь 5-м. 

В январе 2019 года грузинский борец Давит Модзманашвили был дисквалифицирован за применение допинга и лишён серебряной награды Олимпийских игр 2012 года.
23 июля 2019 года решением МОК Артур Таймазов, выступавший за сборную Узбекистана, был лишен золотой медали Олимпийских игр 2012 года в результате перепроверки допинг-проб.
26 июля 2019 года МОК и Международная федерация борьбы (UWW) перераспределили  медали Олимпийских игр 2012 года, и Тервел Длагнев был объявлен бронзовым призёром Игр., 

В 2013 году стал серебряным призёром Кубка мира. В 2014 году завоевал бронзовую медаль чемпионата мира.

Примечания

Ссылки 
 
 

Борцы США
Борцы на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионы Панамериканских игр по борьбе
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Чемпионы Панамерики по борьбе
Выпускники Университета Небраски в Керни